

Вулиця Привокзальна — вулиця в Дніпрі
 Вулиця Привокзальна — вулиця в Калуші
 Вулиця Привокзальна — вулиця в Києві
 Вулиця Привокзальна — вулиця в Запоріжжі
 Вулиця Привокзальна — вулиця в Білій Церкві
 Вулиця Привокзальна — вулиця у Черкасах

Привокзальна вулиця — вулиця в Гомелі

Див. також 
 Привокзальна площа

Вулиці